Кратер Малинкин () — маленький ударный кратер в  области южного полюса на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь советского и российского исследователя метеоритов Егора Ивановича Малинкина (1923—2008) и утверждено Международным астрономическим союзом 20 мая 2014 г.

Описание кратера 

Кратер Малинкин находится в западной части чаши кратера Фаустини. Другими ближайшими соседями кратера являются кратер Шумейкер на юго-западе; кратер Нобиле на северо-западе; кратер Амундсен на севере; кратер Слэйтер на юго-востоке и кратер Шеклтон на юге. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 8,3 км.

Кратер Малинкин имеет круглую в плане, чашеобразную в профиле форму и практически не разрушен. Вследствие близости к южному полюсу часть кратера практически постоянно находится в тени, что затрудняет наблюдения.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны